

Persone
 Antonio Ruberti (1927-2000) – politico, ingegnere e accademico italiano
 Enrico Ruberti (1914-1985) – canottiere italiano
 Silvio Ruberti (1892–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro
 Grappello Ruberti – qualità d'uva rossa con cui si produce il Lambrusco Mantovano, vino DOC dal 1987

Pagine correlate
 Roberti